Васи́лий Деревя́нко:
 Деревянко, Василий Иванович (1930—2008) — заслуженный металлург Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Деревянко, Василий Семёнович (1914-1988) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.